Neorhopalomyzus  — род тлей из подсемейства  (Macrosiphini). Встречаются в Восточной Азии (Китай, Корея, Япония и Сибирь).

Описание 
Мелкие насекомые, длина 2,6—3,5 мм.
Питаются на растениях Lonicera
.

 
 =Amphorophora lonicericola

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Настоящие тли
Роды полужесткокрылых